Jenson bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jenson (Arkansas)
 Jenson (Kentucky)

Personen:

als Vorname:
 Jenson Button (* 1980), britischer Formel-1-Rennfahrer

als Familienname
 Dan Jenson (* 1975), australischer Squashspieler
 Jessika Jenson (* 1991), US-amerikanische Snowboarderin
 Nicolas Jenson (1420–1480), Stempelschneider, Typograf, Kalligraf, Drucker, Verleger und Buchhändler
 Roy Jenson (1927–2007), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Vicky Jenson (* 1960), US-amerikanische Regisseurin
 Walter Jenson (1902–1952), deutscher Jazz-Trompeter und Komponist

Sonstiges:
 Jenson (Band), eine deutsche Band

Siehe auch:
 Jensen (Begriffsklärung)
 Jensson
 Jeanson